Firbank est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ann Firbank (née en 1933), actrice britannique
Godfrey Firbank (1895-1947), joueur de cricket anglais
 (1819-1886), entrepreneur de chemin de fer anglais
Ronald Firbank (1886-1926), nouvelliste britannique
 (1910-2000), auteur et ingénieur canadien/gallois
 (1850-1910), homme politique conservateur britannique

Toponyme

Firbank, village anglais de la Cumbria

Homonymie de patronyme